No Name Island kan syfta på följande platser:

Bermuda 

 No Name Island (ö i Bermuda), Warwick,

USA 

 No Name Island (ö i USA), Alaska, Kenai Peninsula Borough, 

Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar